«Umbrella» () — первый сингл барбадосской певицы Рианны из её третьего студийного альбома Good Girl Gone Bad (2007), записанный при участии Jay-Z, выпущенный 29 марта 2007 года.
Песня стала одним из главных хитов 2007 года, 7 недель возглавляла хит-парад Billboard Hot 100 в США (заняв там второе место по итогам года) и 10 недель лидировала в Великобритании.

История 
Трики Стюарт, The-Dream и Кук Харрелл собрались вместе в Triangle Studios (Атланта) для записи нового материала. Первоначально планировалось, что песню запишет поп-певица Бритни Спирс, с которой Стюарт ранее уже работал при создании песни 2003 года «Me Against the Music». Однако, Бритни даже не успела послушать новую песню. Её звукозаписывающий лейбл отклонил предложение, сославшись на то, что у Спирс уже достаточно своего материала для её готовящегося альбома Blackout.

Песня в итоге стала прорывом года и одним из самых ярких явлений массовой культуры 2007 года. Она возглавила хит-парады многих стран мира (США, Великобритания, Австралия, Канада, Германия, Франция и другие). Её переписали в разных вариантах (ремиксы, кавер-версии и т. д.) сотни артистов, среди них: Children of Bodom, Manic Street Preachers, JLS, Bare Egil, Terra Naomi, Jamie Cullum, Mike Shinoda из группы Linkin Park, The Mint Chicks, McFly, Lillasyster, Plain White T's, Carrie Underwood, Keith Urban, OneRepublic, Sara Bareilles, Cláudia Leitte, Mandy Moore, My Chemical Romance, Tegan and Sara, Amanda Palmer, Syesha Mercado, Natalie Gauci, illScarlett, All Time Low, Taylor Swift, Bentley Jones, Boyce Avenue, The Baseballs (Finnish Single Chart № 1 — ноябрь 2009), Vanilla Sky, Elli Noise.

Форматы и листинг

Umbrella 
US Promo Only CD single
 «Umbrella» featuring Jay-Z — 4:14
 «Umbrella» (No Rap Edit) — 4:00

Australian, European Cd single
 «Umbrella» (Radio Edit) — 4:14
 «Umbrella» (Seamus Haji & Paul Emanuel Radio Edit) — 3:59

EU enhanced Maxi-CD single
GR enhanced CD single
 «Umbrella» (Radio Edit) — 4:14
 «Umbrella» (Seamus Haji & Paul Emanuel Remix) — 4:01
 «Umbrella» (The Lindbergh Palace Remix) — 7:54
 «Umbrella» (Video Enhancment)

American 12" vinyl
Sides A & B
 «Umbrella» (Radio Edit) — 4:14
 «Umbrella» (Radio Instrumental) — 4:17

European 12" vinyl
Side A
 «Umbrella» (Seamus Haji & Paul Emanuel Remix) — 4:01
Side B
 «Umbrella» (Radio Edit) — 4:14
 «Umbrella» (Instrumental) — 4:37

Umbrella: Remixes 
American, Brazilian promo CD single
 «Umbrella» (Seamus Haji & Paul Emanuel Radio Edit) — 3:59
 «Umbrella» (Jody Den Broeder Lush Radio Edit) — 4:42
 «Umbrella» (Jody Den Broeder Destruction Radio Edit) — 4:25
 «Umbrella» (The Lindbergh Palace Radio Edit) — 3:54
 «Umbrella» (Seamus Haji & Paul Emanuel Club Remix) — 6:35
 «Umbrella» (Jody Den Broeder Lush Club Remix) — 9:11
 «Umbrella» (Jody Den Broeder Destruction Remix) — 7:56
 «Umbrella» (The Lindbergh Palace Remix) — 7:54
 «Umbrella» (The Lindbergh Palace Dub Remix) — 6:46

British promo CD single
 «Umbrella» (Seamus Haji Club Mix) — 6:37
 «Umbrella» (Jody Den Broeder Club Mix) — 9:13
 «Umbrella» (The Lindbergh Palace Remix) — 7:54
 «Umbrella» (Jody Den Broeder Electric Club Remix) — 7:57
 «Umbrella» (The Lindbergh Palace Dub Remix) — 6:46
 «Umbrella» (Seamus Haji Radio Edit) — 4:01
 «Umbrella» (The Lindbergh Palace Radio Edit) — 3:54

Награды и номинации 
 Премия в категории Лучшее рэп/песенное совместное исполнение — 50-я церемония «Грэмми» (2008) и номинации в категориях Песня года и Запись года.
 Песня № 2 2007 года (Billboard 2007)
 Песня № 1 2007 года (10 Best Singles of 2007 — журнал Entertainment Weekly).
 Песня № 3 2007 года (100 Best Songs of 2007 — журнал Rolling Stone).
 Песня № 3 2007 года (Top 10 Songs of 2007 — журнал Time).

Положения в чартах 
Песня поставила рекорд десятилетия и XXI века в Великобритании, где в национальном хит-параде она продержалась на первом месте 10 недель.

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Чарты всех времён

Сертификация 

|-

Примечания 

Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Pop 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни Рианны
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Премия «Грэмми» за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение
Синглы Def Jam Recordings
Синглы, возглавлявшие хит-парад Чехии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Турции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Песни, написанные Jay-Z
Песни современного ритм-н-блюза